Yiliang Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yiliang Xian (härad i Kina, lat 27,68, long 104,18), Yunnan, 
 Yiliang Xian (härad i Kina, lat 24,98, long 103,20), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar